Турнир претенденток 2019 — шахматный турнир, который проходил с 29 мая по 19 июня 2019 года в Казани. Является заключительным этапом серии турниров для определения претендента на матч за первенство мира среди женщин.

14 июня российская шахматистка Александра Горячкина досрочно выиграла турнир, опережая за два тура до конца соревнований ближайшую преследовательницу на 2,5 очка.

Призовой фонд 
Общий призовой фонд — 200 000 Евро

Участницы 
В двухкруговом турнире, состоящем из 14 раундов, принимают участие 8 гроссмейстеров:

Турнирная таблица

Примечания 

Турнир претендентов по шахматам
2019 год в шахматах
Шахматные турниры в России
Май 2019 года
Шахматы
Международные соревнования по шахматам в России
Шахматы в Казани
2019 год в Татарстане
Международные спортивные соревнования в Казани
Июнь 2019 года